Quarante-cinq peut désigner :
 45 (nombre) : un nombre.
 L'an 45.
 Le numéro atomique du rhodium, un métal de transition.
 Le nombre total de livres de l’Ancien Testament de la Bible dans la version catholique si le Livre des lamentations est considéré comme une partie du Livre de Jéremie.
 Dans les pays anglo-saxons, le nombre d’années de mariage des noces de saphir.
 Dans les disques audio, un 45 tours fait référence à un type d’enregistrement par sa vitesse de rotation de 45 tours par minute (tr/min). Ces petits disques contenaient généralement une chanson sur chaque face d’où leur nom de singles (uniques).
 À l’origine, les 45 tours était une introduction à une version plus longue mise sur les disques 78 tours. Le premier enregistrement en 45 tours était monophonique avec des enregistrements sur les deux faces du disque. Produit en plusieurs tailles, le trou de 7 pouces de large devint le plus populaire. Puisque les enregistrements stéréophoniques devinrent populaires dans les années 1950, la plupart des nouveaux enregistrements en 45 tours furent dans ce format.
 Voir aussi : 78 et 33.
 Le numéro provisoire de Michael Jordan aux playoffs de 1995.
 Le calibre de certains pistolets et revolvers.
 Un jeu de cartes : Quarante-cinq ().
 L’indicatif téléphonique international pour appeler le Danemark.
 Dans le test des couleurs d’Ishihara, 45 est sur la plaque des cercles bleus, verts, rouges et bruns que les personnes dont la vue est normale peuvent discerner à la différence des personnes daltoniennes.
 Le nombre d’années de mariage des noces de vermeil.
 Le n° du département français, le Loiret.
 Un corps de gentilshommes gascons au service du roi Henri III et le roman éponyme d'Alexandre Dumas.
 
 45 est un album de Shinedown
 45, le premier album du groupe de rock Kino sorti en 1982.
 Learjet 45 est un avion d'affaire.

Homonymie de nombre